Hollenburg heißen folgende geographische Objekte:

 Hollenburg (Gemeinde Köttmannsdorf), Katastralgemeinde in Kärnten
 Hollenburg (Gemeinde Krems), Katastralgemeinde der Stadt Krems an der Donau in Niederösterreich
 Hollenburg (Herrschaft), Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns
 Burg Hollenburg an der Südseite der Sattnitz über dem Rosental
 Ruine Bertholdstein (Burg Hollenburg) in Hollenburg (Stadt Krems)
 Schloss Hollenburg in Hollenburg (Stadt Krems)
 Burgus Hollenburg Teil des römischen Donaulimes in Hollenburg (Stadt Krems)

Siehe auch:
 Hollburg
 Hollenberg
 Holnburg
 Klein-Hollenburg